Denzel steht für:

 Denzel (Automobilhersteller), ehemaliger österreichischer Automobilhersteller
 Denzel-Verlag, österreichischer Buchverlag

Denzel ist der Familienname folgender Personen:
 Benedikt Denzel (1692–1767), Abt der Reichsabtei Ochsenhausen
 Bernhard Gottlieb Denzel (1773–1838), deutscher Pädagoge
 Bertram Denzel (* 1969), deutscher Komponist
 Eugen Denzel (1901–1980), deutscher Maler, Graphiker und Pressezeichner
 Friedrich Denzel (1887–1952), deutscher Jurist und Landrat
 Heidi Denzel (1893–1975), deutsche Sozialarbeiterin
 Jesco Denzel (* 1972), deutscher Fotograf
 Jörg Denzel (* 1941), deutscher Autorennfahrer
 Julius Denzel (1852–1915), deutscher Chemiker
 Marianne Denzel (1932–1975), deutsche Goldschmiedin, Designerin und Hochschullehrerin
 Markus A. Denzel (* 1967), deutscher Wirtschaftshistoriker
 Wolfgang Denzel (1908–1990), österreichischer Motorsportler und Unternehmer

Siehe auch:
 Dentzel